Но́рма (от  — дословно «науго́льник», переносное значение — «»), может означать:
 Термин для обозначения некоего эталона, образца, правила:
 Норма (правило) — правило или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения.
 Норма (характеристика) — термин для обозначения некоторой характеристики — допустимого диапазона, усреднённой или среднестатистической величины.
 Норма (медицина) — состояние динамического равновесия между биопсихосоциальными параметрами деятельности человека и аналогичными параметрами окружающей его среды.
 Ряд специфических терминов в различных науках:
 Норма (математика) — функционал, заданный на векторном пространстве и обобщающий понятие длины вектора или абсолютного значения числа.
 Норма (теория полей) — определяемое особым образом отображение элементов конечного расширения поля в исходное поле.
 Норма (теория групп) — пересечение нормализаторов всех подгрупп данной группы.
 Норма (экономика) — размер планового расхода ресурса на расчётную единицу.
 Имя собственное:
  — женское имя.
 Названия:
 «Норма» — опера Винченцо Беллини.
 «Норма» — роман Владимира Сорокина.
 «Норма» — эстонский футбольный клуб из Таллина.
 «Norma» — эстонская компания, производитель ремней безопасности для автомобилей.
 «Norma» — шведская компания, производитель боеприпасов.
 «Normaal» — голландская фермер-рок-группа.
 (555) Норма — астероид, открытый в 1905 году.
 Норма — российское издательство, специализирующееся на юридической литературе.
 Норма — статуя, установленная в медицинском музее Кливленда, созданная гинекологом д-р  и его помощником  для демонстрации «идеальных» женских форм по результатам измерения 15 тыс. молодых взрослых женщин.
 Ряд топонимов:
 Норма — село, Балтасинский район, Татарстан, Россия.
 Норма (Лацио) — коммуна в Италии.
 Норма (приток Сосьвы) — река в Свердловской и Тюменской областях России.
 Языковая норма

См. также 
 Санитарные нормы
 СанПиН — санитарные правила и нормы
 СНиП — строительные нормы и правила

Примечания